Клобук може да се односи на:

 Клобук, шеширасти облик, нпр. шешир гљиве (печурке)

или

 Клобук (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Клобук (Љубушки), насељено мјесто у општини Љубушки, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Клобук (тврђава), тврђава између Требиња и Никшића
 Стари град Клобук (Требиње)